Ольховецкий сельский совет (укр. Вільховецька сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Тячевского района Закарпатской области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Богуславского района Киевской области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Жидачовского района Львовской области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Бережанского района Тернопольской области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Борщёвского района Тернопольской области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Новоушицкого района Хмельницкой области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Чемеровецкого района Хмельницкой области.
 Ольховецкий сельский совет — входит в состав Звенигородского района Черкасской области.